Ćwiczenia wolne kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016 odbyły się 16 sierpnia w hali Rio Olympic Arena. Złoto i srebro wywalczyły reprezentantki Stanów Zjednoczonych, kolejno Simone Biles i Alexandra Raisman. Brąz wywalczyła brytyjka Amy Tinkler.

Terminarz 
Czas BRT (UTC−03:00)

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy 

Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016